L'édition 2006 du tournoi de Dubaï s'est jouée du 27 février au  à Dubaï.

Faits marquants 
 Le numéro 2 mondial Rafael Nadal remporte le tournoi en simple pour la  face au numéro 1 mondial Roger Federer, triple tenant du titre, en finale. C'est son  ATP en simple. 
 En double, la paire Paul Hanley - Kevin Ullyett s'impose en finale face à Mark Knowles et Daniel Nestor. Il s'agit de leur  ensemble.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Dubaï (WTA 2006) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2006
Dubai
2006 aux Émirats arabes unis
Tennis en février 2006
Tennis en mars 2006